Nová síla má více významů:

 Nová síla (NOS) – předešlý název Dělnické strany
 Forza Nuova (FN) – italské neofašistické hnutí.